Farley peut désigner :

Patronyme 

 Andrew Farley (1980-), joueur irlandais de rugby à XV;
 Chris Farley (1964-1997), acteur américain ;
 John P. Farley (né en 1968), acteur américain ; 
 Morgan Farley (1898-1988), acteur américain ;
 Terri Farley (1950-), romancière américaine, auteur de romans pour la jeunesse ;
 Walter Farley (1915-1989), écrivain américain.

Prénom 
Farley peut être un prénom notamment porté par Farley Granger, Farley Mowat.

Toponyme 

 Farley, ville de l'Iowa ;
 Farley, localité du Missouri.

Voir aussi 
 Centrale nucléaire de Farley, centrale nucléaire équipée de deux réacteurs jumeaux située près de Dothan dans l'Alabama.